IndyCar bezeichnet:
 eine aktuelle Formel-Rennserie in den USA, siehe IndyCar Series
 den aktuellen Veranstalter der IndyCar Series, siehe IndyCar (Veranstalter)
 die ehemalige Formel-Rennserie „PPG Indy Car World Series“ in den USA von 1980 bis 1996, siehe Champ Car World Series
 die gemeinsame Geschichte der IndyCars und Champ Cars, siehe US-amerikanische Formel-Meisterschaft